Cornet kan syfta på:

Personer
 Cayetano Cornet (1963–), en spansk före detta friidrottare
 Lynda Cornet (1962–), en nederländsk roddare
 Maxwel Cornet (1996–), en fransk-ivoriansk fotbollsspelare
 Paul Cornet (1892–1977), en fransk skulptör

Geografi

Antarktis 

 Cornet (ö),

Frankrike 

 Neuville-au-Cornet – en kommun i departementet Pas-de-Calais
 Teissières-de-Cornet – en kommun i departementet Cantal

Se även
 Cornett – flera
 Kornett (olika betydelser) – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar